Il Torneo di Viareggio 1958 è stata la decima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stato la Sampdoria per la seconda volta nella storia della competizione.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da  6 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 10, dall'Italia. La formula del torneo cambiò nuovamente rispetto all'edizione precedente con il numero dei partecipanti che tornò a 16 formazioni. Venne mantenuta l'innovazione di disputare andata e ritorno solamente per il primo turno (in questo caso gli ottavi), dando la possibilità di giocare quindi almeno due match a tutte le squadre.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  Deportivo Barcellona -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta. Il primo turno, gli ottavi di finale, prevedono gare di andata e ritorno. Dai quarti di finale in poi la qualificazione è decisa in sfide ad eliminazione diretta.

Tabellone Torneo

Finale

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1958
Torneo di Viareggio